Добронравин — фамилия:

 Добронравин, Константин Петрович (1820—1893) — епископ Псковский и Порховский Гермоген.
 Добронравин, Пётр Павлович (1908—2000) — советский астрофизик